Die Liste aller Grand-Prix-Sieger der Moto2 beinhaltet alle Fahrer, Konstrukteure und Nationen die in der seit 2010 bestehenden Moto2-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft mindestens ein Rennen gewinnen konnten.

(Stand: Saisonende 2022)

Alonso López war beim Großen Preis von San Marino am 4. September 2022 der insgesamt 51. Fahrer, der mindestens einen Moto2-Weltmeisterschaftslauf gewann.

Nach Fahrern 
Die in der Saison 2023 aktiven Fahrer sind jeweils grün hervorgehoben.

hochgestellt = Anzahl der Weltmeistertitel in der Moto2-Klasse

Nach Konstrukteuren 
Die in der Saison 2022 aktiven Konstrukteure sind jeweils grün hervorgehoben.

Nach Nationen 

fett = in der Saison 2022 aktive Fahrer

Siehe auch 
 Liste der Motorrad-WM-Fahrer mit den meisten Grand-Prix-Siegen
 Liste der Grand-Prix-Sieger der MotoGP
 Liste der Grand-Prix-Sieger der Moto3

Liste (Motorradsport)
!
Motorrad-Weltmeisterschaft